Fairmont kan henvise til:

Steder

Canada 
 Fairmont Hot Springs – ferieby i British Columbia

USA 
 Fairmont (Illinois) – by i Illinois
 Fairmont (Minnesota) – by i Minnesota
 Fairmont (Missouri) – by i Missouri
 Fairmont (Nebraska) – by i Nebraska
 Fairmont (North Carolina) – by i North Carolina
 Fairmont (Oklahoma) – by i Oklahoma
 Fairmont (West Virginia) – by i West Virginia, USA